Колесни́ца (от колесо)

Земной транспорт
 Колесница — большая двухколёсная повозка (двуколка), использующая как движущую силу скаковых животных.
 Колесница с косами — с косоподобными лезвиями на колёсах.
 Торжественная колесница — древнеримская, символ причисления к сонму богов.

Мифология
  — изображение пути солнца.
 Солнечная колесница — миниатюра эпохи бронзового века.
 Небесная колесница — в древнеиндийском эпосе.
 Воздушная колесница — в древнеиндийском эпосе принадлежала богу Кувере, вмещала целый дворец или город.
 Небесная, или Давидова, колесница — на Руси название созвездия Большая медведица

Буддизм
  — этико-философское учение о пути к просветлению:
 «Малая колесница» — учение, что «спасение» (освобождение от материального мира) доступно лишь некоторым;
 «Великая колесница» — учение, что все существа, в конце концов, достигнут спасения.

Христианство
 Божественная колесница — в которую запряжены четыре крылатых существа (тетраморф).
 Колесница огненная — в Библии средство вознесения пророка Илии ().
 Колесницы Божии — в Библии небесные силы и воинства ().

Другое
 Колесница — карта № 7 старших арканов колоды Таро.
 Колесница, указывающая на юг — древнекитайский навигационный механизм.
 Колесница — народное название растения Волчеягодник обыкновенный.

См. также

Примечания